De Copa del Rey 2019/20 is het 118e seizoen (inclusief 1904, 1910 en 1913) waarin wordt gestreden om de nationale voetbalbeker van Spanje. Het toernooi, georganiseerd door de Spaanse voetbalbond (RFEF), begon op 13 november 2019 en eindigde met de finale. Titelverdediger Valencia CF werd in de kwartfinale uitgeschakeld door Granada CF. De winnaar krijgt een ticket voor de groepsfase van de Europa League 2020/21 en beide finalisten kwalificeerden zich voor de Supercopa de España 2020/21.

Schema 
Dit schema toont de laatste 16 overgebleven clubs en de wedstrijden vanaf de achtste finales.

 Opmerking: het getal tussen haakjes duidt op (heenwedstrijd, terugwedstrijd) in de halve finales en op (strafschoppen) in de rest van het seizoen.

Wedstrijden

Kwartfinales

Halve finales

Finale 

De finale zou in eerste instantie op 18 april 2020 gespeeld worden, maar als maatregel om de verspreiding van het coronavirus te bestrijden, werd deze wedstrijd verplaatst naar 3 april 2021.

Zie ook 
Primera División 2019/20

Copa del Rey naar seizoen
Bekervoetbal 2019/20